Casorati ist der Familienname folgender Personen:

 Daphne Maugham-Casorati (1897–1982), italienische Malerin

 Giorgio Stegani Casorati  (1928–2020), italienischer Regisseur und Drehbuchautor, siehe Giorgio Stegani